John Cherleton ist der Name folgender Personen:

* John Cherleton, 1. Baron Cherleton (1268–1353), englischer Adliger, siehe John Charlton, 1. Baron Charlton
 John Cherleton, 2. Baron Cherleton († 1360), walisischer Adliger
 John Cherleton, 3. Baron Cherleton (um 1336–1374), walisischer Adliger
 John Cherleton, 4. Baron Cherleton (1362–1401), walisischer Adliger